Die Toray Pan Pacific Open 2011 war die 36. Ausgabe des in Tokio ausgetragenen Damen-Tennisturniers. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2011 und fand vom 25. September bis zum 1. Oktober 2011 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Caroline Wozniacki. Diesmal setzte sich Agnieszka Radwańska im Finale gegen Wera Swonarjowa glatt in zwei Sätzen durch. Den Doppeltitel hatten im Vorjahr Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová gewonnen. 2011 besiegte das topgesetzte Duo Liezel Huber/Lisa Raymond die an Position 2 gesetzten Gisela Dulko und Flavia Pennetta in drei Sätzen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Hauptrunde

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Kōtō